1961 Голяма награда на Монако е 8-о за Голямата награда на Монако и първи кръг от сезон 1961 във Формула 1, провежда се на 8 април 1961 година по улиците на Монте Карло, Монако.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Монако